Ле-Валь-Сент-Елуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 60 км на північ від Безансона, 13 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ле-Валь-Сент-Елуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Валь-Сент-Елуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона